Commercial (vervoermiddel), een motorfiets of zijspan gemaakt voor commerciële doeleinden. 
 reclamespot, promotionele boodschap op radio, televisie, of in de bioscoop.